Jakob Büchi ist der Name folgender Personen:

* Jakob Büchi (Ingenieur) (1879–1960), Schweizer Ingenieur
 Jakob Büchi (Apotheker) (1903–1986), Schweizer Apotheker und Hochschullehrer